Gunnor, (Gunnora) – żona normandzkiego księcia Ryszarda I Nieustraszonego.
 Gunnora – bogini, postać z literatury fantasy
 Gunnora – imię żeńskie germańskiego pochodzenia.